Adrian Andreev e Anton Matusevich erano i campioni in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione.

Eliot Spizzirri e Tyler Zink hanno conquistato il titolo battendo in finale Andrew Paulson e Alexander Zgirovsky con il punteggio di 7–64, 6–4.

Teste di serie

  Shintaro Mochizuki /  Thiago Agustín Tirante (ritirati)
  Martin Damm /  Toby Kodat (primo turno)
  Jonáš Forejtek /  Jiří Lehečka (quarti di finale)
  Brandon Nakashima /  Valentin Royer (quarti di finale)

  Liam Draxl /  Govind Nanda (semifinale)
<li>  Pablo Llamas Ruiz /  Gauthier Onclin (quarti di finale)<li>
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (quarti di finale)
  Taha Baadi /  Dalibor Svrčina (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019